António da Costa é o nome de várias personalidades:
 António Costa (1961–), jurista e político português.
 António Almeida Costa, matemático.
 António Carvalho da Costa, astrónomo.
 D. António da Costa, escritor e político português do século XIX.
 Abade António da Costa.
 António da Costa (escultor), escultor do século XX.
 António da Costa (pintor), pintor do século XVI.
 António da Costa Jr. (António Dacosta), pintor e crítico de arte do século XX.
 Antônio de Macedo Costa, bispo.
 António de Sousa Costa, historiador.
 António Félix da Costa, automobilista.
 António Luís Costa, militar português, acusado de ser um assassino em série. 
 António Plácido da Costa, cientista.

Desambiguação